Muntendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitta Muntendorf  (* 1982), deutsch-österreichische Komponistin
 Otto Muntendorf (1910–1943), deutscher Jurist und Parteifunktionär (NSDAP)